Kafar peut faire référence à :

Toponymie
en Iran
 Kafar, un village dans la province du Khorasan septentrional

en Pologne
 Kafar, un village dans la voïvodie de Łódź

Personnage de fiction
Fantômette#Ennemis récurrents